Алекса́ндр Ко́робов:
 Коробов, Александр Васильевич (1910—1981) — Герой Советского Союза.
 Коробов, Александр Петрович (1885—1952) — советский учёный в области теории устойчивости и прочности материалов и конструкций, педагог.